QB peut faire référence à :
 QuickBasic, un langage de programmation,
 , un joueur au football américain,
 Queensbridge, un quartier d'habitations de New York, et la plus grande cité HLM d'Amérique du Nord
 ,
 , premier objet transneptunien découvert après Pluton.